Chichagof Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Chichagof Peak (Aleutians East Borough, Alaska)	
 Chichagof Peak (Wrangell City and Borough, Alaska)